Magnitúda (latinsko magnitudo - veličina) 
 v znanosti je magnituda številska vrednost nečesa: glej red velikosti.
 v matematiki je magnituda objekta nenegativno realno število, povezano z objektom.
 v fiziki je magnituda vektorja skalar v fizikalnem smislu, to je fizikalna količina neodvisna od koordinatnega sistema, izražena kot zmnožek številske vrednosti in fizikalne enote, in ne le število.
 v astronomiji se magnituda nanaša na logaritemsko mero svetlosti nebesnega telesa, merjeno z določeno valovno dolžino, po navadi v vidnem delu spektra ali blizu infrardečega dela. 
 navidezna magnituda
 absolutna magnituda
 v seizmologiji je magnituda logaritemska mera za energijo, ki se sprosti med potresom: glej Richterjeva lestvica in momentna magnitudna lestvica.